Il campionato fu il terzo l'ultimo sotto il dominio tedesco; non venne completato a causa dell'attacco dell'Armata Rossa.

Classifica al momento della sospensione

Note

Collegamenti esterni

1944
Calcio nel 1944